Molekulska formula -{C18H26O}- se može odnositi na:

 Ksibornol
 Galaksolid